Buddenbrooks bezeichnet:

 Buddenbrooks, Roman von Thomas Mann aus dem Jahr 1901
 Buddenbrooks (1923), Verfilmung, Regie Gerhard Lamprecht
 Buddenbrooks (1959), zweiteilige Verfilmung, Regie Alfred Weidenmann
 Buddenbrooks (1965), britische Fernsehserie
 I Buddenbrock (1971), italienische Fernsehserie, Regie Edmo Fenoglio
 Die Buddenbrooks (1979), deutsche Fernsehserie, Regie Franz Peter Wirth
 Buddenbrooks (2008), Verfilmung, Regie Heinrich Breloer

Siehe auch:
 Buddenbrock
 Buddenbrookhaus, Gedenkstätte in Lübeck
 Debütpreis des Buddenbrookhauses, deutscher Literaturpreis (seit 2003)
 Buddenbrook-Syndrom, sehr seltene, aber umso mehr gefürchtete Fehldiagnose in der Zahnheilkunde